Jméno a příjmení Jan Pelnář má více nositelů:

 Jan Pelnář (ministr) (1911–1982) – československý politik a ministr v 60. letech 20. století (uváděn též jako Jan Pelnař)
 Jan Pelnář (poslanec 1934) – československý politik a poslanec Národního shromáždění za živnostenskou stranu v 30. letech 20. století
 Jan Pelnář (voják) (1890–1918) – český voják popravený pro účast v Rumburské vzpouře